Annette Berndt – ex cestista tedesca
 Astrid Berndt – ex schermitrice tedesca
 Hans Berndt – calciatore tedesco
 Helmut Berndt – ostacolista e slittinista tedesco
 Ondřej Berndt – sciatore alpino ceco
 Otto Josef von Berndt – generale austro-ungarico